Los ciprinoideos (Cyprinoidea) son una superfamilia de peces actinopterigios cipriniformes. Son peces de agua dulce que cuentan con más de 230 géneros y más de 2700 especies.

Características
Los ciprinoideos se caracterizan por unas mandíbulas débiles, faríngeas y generalmente desdentadas en forma de media luna, y por su carencia de aleta dorsal adiposa. Se alimentan generalmente de hierbas y semillas.

Sistemática 
La superfamilia Cyprinoidea se divide en dos familias:

Cyprinidae, con más de 2700 especies y
Psilorhynchidae, con 18 especies.

El siguiente cladograma muestra las relaciones filogenéticas probables de los taxones superiores de Cyprinoidea:

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Cypriniformes